National Geographic es mundialmente conocida por la calidad, originalidad y belleza de sus fotografías. Desde sus inicios la fotografía ha ocupado un lugar especial como medio de comunicación en National Geographic. Las impresionantes imágenes de paisajes, gente, lugares y eventos lejanos de todo el mundo, son el trabajo de los más prestigiosos fotógrafos profesionales del mundo. 

En 1995, la película “Los puentes de Madison” incluyó la participación de Clint Eastwood como un experimentado fotógrafo del National Geographic que conquistaba a una rutinaria ama de casa, interpretada por Meryl Streep.

Algunos de los principales fotógrafos:
{|
|valign="top"|
Sam Abell
William Albert Allard
Chris Anderson
Alexandra Avakian
Diego Albini
José Azel
Annie Griffiths Belt
Nina Berman
James P. Blair
Jonathan Blair
Sisse Brimberg
Jodi Cobb
Victor Cobo
Jean-Claude Coutausse
Reza Deghati
William DeKay
Penny De Los Santos
Nigel Dickinson
David Doubilet
Karen Ducey
Peter Essick
|valign="top"|
Leslie Fratkin
Lauren Greenfield
David Alan Harvey
Chris Johns
Lynn Johnson
Ed Kashi
Karen Kasmauski
Mattias Klum
Emory Kristof
Peter Krogh
Frans Lanting
Steve McCurry
Joe McNally
Mike (Nick) Nichols
Joel Sartore
Nerón Nordavind
James L. Stanfield
Ron Tarver
Tomasz Tomaszewski
Ilkka Uimonen
Alex Webb

Fotógrafos
National Geographic Society